Charny (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Charny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Charny (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France